Grunwald (gemeente), gemeente in woiwodschap Ermland-Mazurië
 Grunwald (Ermland-Mazurië), plaats in woiwodschap Ermland-Mazurië
 Grunwald (Łódź), plaats in woiwodschap Łódź
 Grünwald, gemeente in Beieren
 de Slag bij Grunwald (Slag bij Tannenberg) in 1410

Zie ook
 Grunewald (doorverwijspagina)
 Grünewald